Амурру (шум. IM. mar.tu; акк. amurrum «Северо-запад» или просто «запад») — аккадоязычное наименование древнего региона, простиравшегося от горного массива  (включительно) и большой излучины Евфрата до гор Ливана (включительно) и Средиземного моря, захватывая часть Сирийской степи с Пальмиреной, причём массив Джебель-Бишри выделялся детерминативом отдельно как собственно «горная страна Амурру», то есть изначальная родина амореев. В 1-м тысячелетии до н. э. в месопотамском словоупотреблении топоним Амурру употреблялся в расширенном смысле, покрывая весь запад с географической точки зрения жителя Месопотамии — Восточное Средиземноморье от Евфрата до Синая. 
 Термин Амурру («западные люди», «северо-западные люди», шумер. арду) употреблялся в аккадоязычных текстах также как этноним, обобщающее месопотамское название для сутийско-аморейских племен — см. Амореи.
 В Амарнскую эпоху (первая половина — середина XIV века до н. э.) Амурру — также название одного из трёх, наряду с  и Ханааном, египетских «наместничеств» в Азии,  с центром в Цумуре (библейская Симира), занимавшего большую часть современного Ливана. 
  Амурру — царство, созданное на территории одноимённого египетского наместничества предводителем хабиру Абди-Аширтой. По смерти Абди-Аширты царство было консолидировано его сыном Азиру, перешедшим в итоге из-под власти Митанни и Египта в вассальную зависимость от хеттского царя Суппилулиумы I. Абди-Аширта и Азиру захватили значительную часть окружающих владений (прежде всего побережье с Библом и Цумуром), включив их в состав Амурру.
  — семитское божество, покровитель амореев.

См. также 
 Заречье (сатрапия)